Als Weinberghäuschen werden bezeichnet:
 Weinberghäuschen (Deidesheim)
 Weinberghäuschen (Rhöndorf)

Siehe auch
 Weinberghaus